Dudu (koning), Soemerisch koning van Akkad
Dudu (album), een muziekalbum van Tarkan uit 2003
Dudú, bijnaam van Eduardo da Silva
 Dudu, bijnaam van Olegário Tolói de Oliveira
 Dudu, bijnaam van Eduardo Pereira Rodrigues